Plaats in Indonesië
 Sumber Mulyo (Marbau), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Sumber Mulyo (Wampu), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Sumber Mulyo (Jogo Roto), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Sumber Mulyo (Buay Madang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Mulyo (Muara Sugihan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sumbermulyo, doorverwijspagina